Болонская школа — школа церковной истории, специализирующаяся на истории Второго Ватиканского Собора.

Ссылки 
The Council of Bologna: The Rise and Fall of a Dream of Church Reform.

Примечания 

Второй Ватиканский собор
Историография